Сато, Нобуюки:
 Сато, Нобуюки (род. 1944) — японский дзюдоист.
 Сато, Нобуюки (род. 1972) — японский легкоатлет.